Акулиха — название населённых пунктов в России:

 Акулиха — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Акулиха — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Акулиха — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.